La ligne 14 du tramway de Budapest  (en hongrois : budapesti 14-es jelzésű villamosvonal) circule entre Lehel tér et Káposztásmegyer, Megyeri út. Elle relie le centre-ville à la périphérie de Budapest, traversant du côté de Pest les quartiers d'Angyalföld, Újpest et Káposztásmegyer. Elle dessert notamment les Halles Lehel, le centre-ville du  et les gares d'Angyalföld et de Rákospalota-Újpest.

Histoire

Chronologie

Les origines

La mise en service

Tracé et stations

Tracé

Liste des stations

Ateliers

Plan des voies

Exploitation

Desserte

Matériel roulant

Le personnel d'exploitation

Tarification et financement

Trafic

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Tramway de Budapest